Легуве́ () — французская фамилия.

Известные носители:
 Легуве, Габриэль Мари (1764—1812) — французский поэт и драматург, член Французской академии
 Легуве, Эрнест (1807—1903) — французский прозаик и драматург, член Французской академии, сын предыдущего

См. также 
 Эрнест-Легуве (риф)